Désiré Bastareaud, un acteur français (1953-2005).
 Mathieu Bastareaud, un joueur de rugby à XV français (1988-).
 Stessie Bastareaud, une judoka française (1995- ).